Název Filipov má více sídel:
 Filipov (Čáslav), část města Čáslav v okrese Kutná Hora
 Filipov (Česká Kamenice), část města Česká Kamenice v okrese Děčín
 Filipov (Frýdlant), osada, součást vesnice Albrechtice u Frýdlantu (části města Frýdlant v okrese Liberec)
 Filipov (Jiříkov), část města Jiříkov v okrese Děčín
 Filipov (Kameničky), část obce Kameničky v okrese Chrudim
 Filipov (Nemile), katastrální území obce Nemile v okrese Šumperk

Související články 
 Filipovice
 Filipović
 Filipovský
 Filipová
 Filip

Externí odkazy